Патри́цио Оли́ва (; 28 января 1959, Неаполь) — итальянский боксёр полусредней весовой категории, выступал за сборную Италии во второй половине 1970-х годов. Чемпион летних Олимпийских игр в Москве, серебряный призёр чемпионата Европы, победитель многих международных турниров и национальных первенств. В период 1980—1992 успешно боксировал на профессиональном уровне, владел титулом чемпиона мира по версии ВБА. Также известен как тренер, промоутер и рефери на ринге.

Биография 
Патрицио Олива родился 28 января 1959 года в городе Неаполь, регион Кампания. Рос в многодетной семье, боксом начал заниматься при содействии старшего брата Марио, при этом его первым тренером был собственный отец Рокко. Первого серьёзного успеха на ринге добился в 1976 году, выиграв чемпионат Италии в полулёгком весе, через год повторил это достижение в лёгкой весовой категории. На международной арене впервые заявил о себе в 1978 году, когда в полусреднем весе выиграл юниорский чемпионат Европы в Дублине. Год спустя боксировал уже на взрослом уровне, на европейском первенстве 1979 года в Кёльне претендовал на золотую медаль, но в финальном матче проиграл советскому боксёру Серику Конакбаеву (впоследствии Олива называл этот бой самым сложным в своей карьере).

Благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх 1980 года в Москве — первые два матча закончились досрочно, в третьем Олива со счётом 3:2 взял верх над югославом Аце Русевским, в четвёртом 5:0 победил англичанина Энтони Уиллиса, тогда как в решающем пятом судьба вновь свела его с Конакбаевым, и на сей раз итальянец действовал лучше, выиграв со счётом 4:1. Помимо золотой олимпийской медали Олива также получил Кубок Вэла Баркера, трофей, традиционно вручаемый самому техничному боксёру Олимпиады. Сразу после окончания этих соревнований Патрицио Олива решил попробовать себя среди профессионалов и покинул сборную. Всего в любительском олимпийском боксе он провёл 96 матчей, из них 93 завершил победой.

Профессиональный дебют Оливы состоялся уже в октябре 1980 года, своего первого соперника бразильца Нельсона Гомеса он победил по очкам в шести раундах. В течение последующих шести лет провёл множество удачных поединков, при этом неизменно побеждал всех своих соперников, в первом полусреднем весе завоевал титулы чемпиона Италии и чемпиона Европейского боксёрского союза (ЕБС), многократно защитил полученные чемпионские звания. В марте 1986 года Олива встретился с чемпионом Всемирной боксёрской ассоциации (ВБА) аргентинцем Убальдо Нестором Сакко и победил его раздельным решением судей, завоевав таким образом пояс чемпиона мира.

Впоследствии защитил выигранный титул два раза, во время третьей защиты в июле 1987 года был нокаутирован аргентинцем Хуаном Мартином Когги. Несмотря на поражение, Олива продолжил выходить на ринг, поднялся в полусредний вес, вновь стал чемпионом Европы. В июне 1992 года получил шанс побороться за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (ВБС), однако действующий чемпион американец Бадди Макгирт оказался слишком сильным для него соперником — поражение единогласным решением судей. После этой неудачи Олива принял решение завершить карьеру спортсмена. Всего в профессиональном боксе он провёл 59 боёв, из них 57 окончил победой (в том числе 20 досрочно), 2 раза проиграл.

В период 1996—2001 Патрицио Олива занимал пост главного тренера итальянской национальной сборной, и почти со всех международных турниров его подопечные возвращались с медалями. В 2000-е годы участвовал в боксёрских матчах в качестве судьи, рефери на ринге, а также супервайзера. Занимался организацией вечеров профессионального бокса, был менеджером нескольких перспективных проспектов.

Примечания

Ссылки 
 
 

Боксёры Италии
Боксёры 1970-х годов
Боксёры 1980-х годов
Боксёры 1990-х годов
Боксёры первой полусредней весовой категории
Боксёры полусредней весовой категории
Боксёры на летних Олимпийских играх 1980 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1980 года
Олимпийские чемпионы от Италии
Олимпийские чемпионы по боксу
Чемпионы Всемирной боксёрской ассоциации